

Глдані () — назва деяких об'єктів в районі Глдані-Надзаладеві в північній частині Тбілісі:
 Глдані — один з історичних регіонів королівства Кахетія
 Глданський район — один з районів Тбілісі
 Глдані — житловий масив в північній частині Тбілісі
 Глдані — колишнє село в північній частині Тбілісі
 «Глдані» — електродепо Тбіліського метрополітену

Посилання 
 Гладані. Топоархеологічний словник